



Округи
 Ламар (округ, Алабама) — округ (графство) у штаті Алабама
 Ламар (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія
 Ламар (округ, Міссісіпі) — округ (графство) у штаті Міссісіпі
 Ламар (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас

Населені пункти
 Ламар — місто, штат Арканзас
 Ламар — місто, штат Колорадо
 Ламар — місто, штат Міссурі
 Ламар — місто, штат Оклахома
 Ламар — місто, штат Південна Кароліна
 Ламар — селище, штат Небраска
 Ламар Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія
 Ламар — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Ламар — переписна місцевість, штат Техас